Deux ancienne divisions territoriales en France :
 District de Moulins (Allier)
 District de Moulins (Nièvre)